Northridge – sobborgo della città statunitense di Los Angeles, in California 
 Northridge – villaggio statunitense della Contea di Darke nell'Ohio
 Northridge – census-designated place statunitense della Contea di Montgomery nell'Ohio